MODO Hockey er en svensk ishockeyklub beliggende i Örnsköldsvik i Västernorrlands län. Den spiller i den nästbedste svenske række, Hockeyallsvenskan.

Klubben blev stiftet i 1921 under navnet Alfredshem IK og fik ishockey på programmet i 1938. I 1963 tog man navn efter hovedsponsoren Mo och Domsjö (MoDo). Først under navnet MoDo AIK, som i 1987 blev til MoDo Hockey, og i 1999 ændredes navnet igen til det nuværende navn, MODO Hockey.

Fra sæsonen 2006-07 spiller klubben sine hjemmekampe i det nyopførte Fjällräven Center (tidigere Swedbank Arena), der har plads til 6.710 tilskuere, heraf 5.710 siddepladser. Inden da spillede man sine hjemmekampe i Kempehallen.

Spillere, som startede i MODO, og siden har spillet i NHL:

 Peter Forsberg
 Markus Näslund
 Daniel Sedin
 Henrik Sedin

Klubben var svensk mester i 1979 og i 2007.

'Fredede' numre 
 Nummer 21: Peter Forsberg

Kilder

Ekstern henvisning 

 MODO's websted

Ishockeyklubber i Sverige
Örnsköldsvik